Джу́ба:

 Джуба — столица Южного Судана.
 Джуба — аэропорт в городе Джуба.
 Джуба — медиа-персонаж Иракской войны.
 Джуба — стадион в городе Джуба.
 Джуба — одно из названий посёлка Джубга расположенного в Туапсинском районе Краснодарского края РФ.

 Джуба — южносуданский арабский пиджин.

См. также 
 Дзюба